PDT се може односити на:

 Фотодинамичка терапија
 Временска зона Пацифика ()